Габон принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в шестой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли три мужчины и две женщины.

Бокс 

Спортсменов — 1

Дзюдо 

Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Источники 
 International Olympic Committee (2001). The Results. Retrieved 11/12/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad Volume 1: Preparing for the Games . Retrieved 11/20/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad Volume 2: Celebrating the Games . Retrieved 11/20/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). The Results . Retrieved 11/20/05.
 International Olympic Committee Web Site

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000-е годы в Габоне